Vista Tower puede hacer referencia a los siguientes edificios:
Vista Tower (Chicago)
Vista Tower (Kuala Lumpur)